Monique David peut faire référence à :
 Monique David-Ménard (1953-), philosophe et psychanalyste française ;
 Monique David (1926-1973), une artiste-peintre française.